Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer „20”:

 20 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1921 → 29 dac → 3 pac
 20 Dywizjon Artylerii Ciężkiej I–VIII 1939 → 98 dac
 20 Dywizjon Artylerii Ciężkiej III–IX 1939
 20 Wejherowski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945–1949 → 91 pappanc
 20 Dywizjon Artylerii Rakietowej ?–1986 → 20 dam
 20 Dywizjon Artylerii Mieszanej 1986–1994